Вулиця Гагаріна — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вул. Одеської неподалік станції Сміла, тягнеться на захід до Смоленської. Названа на честь радянського першопрохідця космосу Юрія Гагаріна.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Юрія Гагаріна